film
 Run for Cover (film), een Amerikaanse western uit 1955

 muziek
 Run for Cover (Lee Perry), single van Lee Perry uit 1967
 Run for Cover (The Wailers), lied van The Wailers uit 1970, gebaseerd op het lied van Lee Perry
 Run for Cover (David Sanborn), lied van David Sanborn uit 1981
 Run for Cover (Quiet Riot), lied van Quiet Riot van het album 'Metal Health' uit 1983
 Run for Cover (Gary Moore), album (en titelsong) van Gary Moore uit 1985
 Run for Cover (Basia), lied van Basia van haar album 'Time and Tide' uit 1987
 Run for Cover (Eric B. & Rakim), lied van Eric B. & Rakim van hun album 'Let the Rhythm Hit 'Em' uit 1990
 Run for Cover (Busta Rhymes & Flipmode Squad), promo-song door Busta Rhymes en Flipmode Squad, van hun album 'The Imperial' uit 1998
 Run for Cover (Sugababes), single van Sugababes uit 2001
 Run for Cover (Pro-Pain), coveralbum van de Amerikaanse crossover-band Pro-Pain uit 2003
 Run for Cover (KJ-52), lied van KJ-52 van het album 'KJ-52 Remixed' uit 2006
 Run for Cover (Joni Fuller), EP en titelsong van Joni Fuller uit 2009
 Run for Cover (The Living Sisters), album van The Living Sisters uit 2013
 Run for Cover (Blitz Kids), single van Blitz Kids uit 2013
 Run for Cover (The Killers), lied van de Amerikaanse rockband The Killers, van hun album 'Wonderful Wonderful' uit 2017

 Run for Cover Records, Amerikaans (Boston, Massachusetts) muzieklabel